;
 Étienne Delangle (1987), joueur de rugby à  français ;
 Flavie Delangle (2002), actrice française ;
 Augustin Boscher-Delangle (1840-1912), homme politique français.